1986 års psalmbok kan avse:

Svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (1986) – svensk psalmbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Den svenska psalmboken 1986 – används i Svenska kyrkan

Se även
1986 års Cecilia-psalmbok